Diche, una delle Ore della mitologia greca
 L'asteroide 99 Dike